Louise Attaque (читается: Луиз Атак, дословный перевод: Луиза атакует) — французская рок-группа, образовавшаяся в 1994 году в Париже и выпустившая свой первый альбом в апреле 1997 года.

История группы

Начало: группа Caravage (Караваджо) 
Все началось с лицея города Монтаржи — там встретились и подружились Гаэтан Руссэль (Gaëtan Roussel) и Робэн Феикс (Robin Feix). Вскоре к ним присоединился ударник Александр Марграфф (Alexandre Margraff), и втроём они организовали рок-группу, назвав её Caravage — в честь итальянского художника Караваджо.

Ссылки 
 

Рок-группы Франции
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Фолк-рок-группы